Сенон (геологія) — () — стратиграфічний підрозділ
 Сенон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Жиронда
 Сенон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез
 Сенон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези

Див. також 
 Сенонн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн